Riepin () – rosyjskie nazwisko

Osoby 
 Aleksandr Wiktorowicz Riepin (1993) – rosyjski hokeista
 Aleksandr Stiepanowicz Riepin (1944–2015) – radziecki i rosyjski trener biathlonu
 Boris Fiodorowicz Riepin (1937–1961) – radziecki piłkarz (napastnik)
 Ilja Jefimowicz Riepin (1844–1930) – rosyjski malarz, przedstawiciel realizmu
 Iwan Wasiljewicz Riepin (1874–1936) – rosyjski pisarz i poeta
 Jurij Iljicz Riepin (1877–1954) – rosyjski malarz
 Nikołaj Nikitowicz Riepin (1932) – rosyjski malarz
 Siergiej Nikołajewicz Riepin (1948) – rosyjski artysta (muralista) i profesor
 Wadim Wiktorowicz Riepin (1971) – radziecki i rosyjski skrzypek
 Wadim Siergiejewicz Riepin (1936–2018) – radziecki i rosyjski biolog
 Wiaczesław Borisowicz Riepin (1960) – rosyjski pisarz
 Wiktor Siergiejewicz Riepin (1943–2007) – radziecki i rosyjski sędzia
 Władimir Aleksandrowicz Riepin (1913–?) – radziecki piłkarz
 Władimir Aleksandrowicz Riepin (1989) – rosyjski hokeista
 Władisław Gieorgijewicz Riepin (1934–2011) – naukowiec i konstruktor radzieckich i rosyjskich strategicznych systemów rakietowych

Zobacz także 
 Riepina – żeńska forma nazwiska

Strony ujednoznaczniające